De Rally van Ivoorkust 1980, formeel 12ème Rallye Côte d'Ivoire, was de 12e editie van de rally van Ivoorkust en de twaalfde ronde van het wereldkampioenschap rally in 1980. Het was de 87e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Abidjan.

Programma

Resultaten 

 Noot: Tijd is niet de algehele eindtijd die over de route is gedaan, maar is eerder opgebouwd uit straftijd verzamelt bij de tijdcontroles.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Resultaten op juwra.com
  Resultaten op ewrc-results.com

Iv
1980
Sport in Abidjan